Национа́льная ли́га А 1995/96 () — 99-й розыгрыш чемпионата Швейцарии по футболу с момента его основания.

Участники

Предварительный этап

Финальный этап

Переходный турнир

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Статистика на soccerway.com

Швейцария
Швейцария
Чемпионат Швейцарии по футболу
Спорт в Швейцарии в 1995 году
Спорт в Швейцарии в 1996 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996